Бу́тчер () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Гарт Бутчер (1963) — канадський хокеїст.
 Террі Бутчер (1958) — англійський футболіст, тренер.

Англійські прізвища